2 miejscowości w Polsce: 
 Łuczynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice 
 Łuczynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna